

Музичні альбоми 
 Full Circle — альбом гурту Boyz II Men
 Full Circle — альбом гурту Creed
 Full Circle — альбом гурту The Doors
 Full Circle — альбом гурту Drowning Pool